Luftverkehrsgesellschaft bezeichnet
 allgemein eine Fluggesellschaft
 ein deutsches Unternehmen im frühen 20. Jahrhundert, siehe Luftverkehrsgesellschaft (LVG)